est la formule brute de plusieurs isomères.

 Dérivés du benzène
 Chloronitrobenzène
 2-Chloronitrobenzène, numéro CAS 
 3-Chloronitrobenzène, numéro CAS 
 4-Chloronitrobenzène, numéro CAS 

 Dérivés de la pyridine
 Acide chloropyridinecarboxylique
 Acide chloropicolinique
 Acide 3-chloropicolinique, numéro CAS 
 Acide 4-chloropicolinique, numéro CAS 
 Acide 5-chloropicolinique, numéro CAS 
 Acide 6-chloropicolinique, numéro CAS 
 Acide chloronicotinique
 Acide 2-chloronicotinique, numéro CAS 
 Acide 4-chloronicotinique, numéro CAS 
 Acide 5-chloronicotinique, numéro CAS 
 Acide 6-chloronicotinique, numéro CAS 
 Acide chloroisonicotinique
 Acide 2-chloroisonicotinique, numéro CAS 
 Acide 3-chloroisonicotinique, numéro CAS 
 Acide 5-chloroisonicotinique, numéro CAS 
 Acide 6-chloroisonicotinique, numéro CAS